

Вулька-Заленська — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Вулька-Заленська — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства